

Юровське сільське поселення — сільське поселення, Грязовецький район, Вологодська область
 Юровське сільське поселення — сільське поселення, Трубчевський район, Брянська область